Hansen Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hansen Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 Hansen Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Hansen Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar